Contea di Deqing – contea della provincia di Guangdong in Cina
Contea di Deqing – contea della città-prefettura di Huzhou in Cina
Deqing – capoluogo della contea di Dagzê